San Claudio di Roma (III secolo), martire romano commemorato assieme ai suoi familiari Ilaria, Giasone e Mauro il 3 dicembre;
 San Claudio di Troyes (†273), martire a Troyes con i santi Giocondino, Giusto ed altri, celebrato il 21 luglio;
 San Claudio di Bisanzio (†273), martire a Bisanzio con i santi Dionigi, Spazio, Luculliano e Paolo, celebrato il 3 giugno;
 San Claudio di Corinto (†284), martire con Vittorino, Vittore, Niceforo, Diodoro, Serapione e Papia, celebrato il 25 febbraio;
 San Claudio di Leon (†300), martire a León con Luperco e Pittorico, celebrato il 30 ottobre;
 San Claudio di Cilicia (†303), martire con Asterio e Neone, celebrato il 23 agosto;
 San Claudio da Ostia (IV secolo), martire a Ostia con Massimo, Prepedigna, Alessandro e Cuzia, celebrato con loro il 18 febbraio e da solo il 7 luglio;
 San Claudio di Vienne (V secolo), vescovo di Vienne (Francia), celebrato il 1º giugno;
 San Claudio di Condat (†696 o 699), abate di Condat e vescovo di Besançon, celebrato il 6 giugno;
 San Claudio de la Colombière (†1682), gesuita francese, celebrato il 15 febbraio;
 San Claudio martire è uno dei Santi Quattro Coronati, celebrato l'8 novembre.
 San Claudio de Eròla, celebrato il 9 luglio